Le cannabigérol (CBG) est un composé de la plante de chanvre.

Il fait partie des différents cannabinoïdes qui la composent (elle en contient plus d'une centaine).

Historique 
Il a été découvert dans les années 1960. Sa découverte est importante, car il serait le cannabinoïde souche, duquel dépendent les autres cannabinoïdes.

Sans lui, le développement des autres molécules de la plante (tétrahydrocannabinol, cannabidiol, etc.) serait impossible.

Il est très prometteur, et les chercheurs s'intéressent beaucoup à cette substance, qui pourrait être efficace dans le cas de plusieurs maladies, si des études sérieuses le confirment.

Application thérapeutiques 
Voici les différentes applications qu'il pourrait avoir : effet neuroprotecteur dans le cas de certaines maladies dégénératives, diminution de la pression oculaire dans le cas de glaucomes, réduction de l'inflammation, réduction de certaines troubles urinaires, inhibition de la testostérone

L'inconvénient de cette substance est qu'elle compose moins de 1% de la plante de chanvre. Les coûts de production sont donc très élevés pour l'extraire en quantité suffisante.

Certaines sociétés recherchent actuellement des solutions pour créer du cannabigérol de synthèse, afin de pallier cet obstacle.

Notes et références 

Cannabinoïde